Соперничество Джокович — Надаль — текущее соперничество между двумя теннисистами: сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем, входящими в т. н. «Большую четвёрку» мужского тенниса второго десятилетия XXI века. На данный момент они сыграли между собой 59 раз в рамках соревнований профессионального тура.

В 2006—2010 годах оно уступало по значимости матчам Надаля и швейцарца Роджера Федерера, но затем, благодаря улучшению игры серба и падению результатов швейцарца подняло свой статус на качественно новый уровень. Первая игра этого периода пришлась на финал US Open-2010.

Эта серия является самой продолжительной по количеству проведённых матчей в период «Открытой эры».

Первая встреча между ними состоялась на Roland Garros-2006 на стадии 1/4 финала. Тогда Джокович снялся с матча в третьем сете, проиграв первые два сета 4-6 4-6. Первый финал между ними произошел на Masters в Индиан-Уэллсе в 2007 году, и вновь победа осталась за Надалем. Первая победа Джоковича произошла уже на следующей неделе на Masters в Майами.

После первых 18 матчей Надаль уверенно вёл 14-4, но постепенно Джокович стал доминировать в их встречах. В 2011 году Джокович выиграл у Надаля 6 матчей из 6. В 2013—2016 годах Новак в 12 матчах выиграл 11 раз. В 2015 году серб сравнял счёт (23-23), выиграв в полуфинале итогового турнира сезона, а в 2016 году в Катаре впервые вышел вперёд и с тех пор лидирует в соперничестве. 

Соперничество Джокович — Надаль было названо Ассоциацией теннисистов-профессионалов третьим крупнейшим в 2000-х годах.

Анализ 
Теннисные комментаторы Дик Энберг, Джон Макинрой и Мэри Карильо считают, что это соперничество имеет потенциал, чтобы стать величайшим в теннисной истории, учитывая количество, качество и важность матчей, которые они уже успели сыграть.

Общая статистика 
 Все матчи: 30-29 в пользу Джоковича.
 Все финалы: 15-13 в пользу Джоковича.
 Матчи на турнирах Большого шлема: 11-7 в пользу Надаля.
 Финалы турниров Большого шлема: 5-4 в пользу Надаля.
 Матчи на турнирах серии ATP Masters 1000: 16-13 в пользу Джоковича.
 Финалы турниров серии ATP Masters 1000: 7-7.
 Матчи на Олимпийских играх: 1-0 в пользу Надаля.

Список матчей

Джокович — Надаль (30-29)

Рекорды 
 Вторая пара игроков, которые встречались между собой во всех четырёх финалах турниров серии Большого шлема.
 Вторая пара игроков в истории, которые встречались в четырёх подряд финалах турниров серии Большого шлема.
 14 финалов на турнирах серии Masters.
 29 матчей на турнирах серии Masters.
 Самый долгий финал турнира серии Большого шлема.
 Самый долгий матч в «Открытой эре» на Australian Open.
 Самый долгий трёхсетовый матч с тай-брейками (на мадридском Masters в 2009 году).

Развитие карьеры 
 (на 30 января 2023)

Выступления на турнирах серии Большого шлема 
Жирный = на турнире состоялся матч между этими игроками

2003-08

2009-14

2015-20

2021-26

Примечания

См. также 
 Достижения и статистика Новака Джоковича
 Достижения и статистика Рафаэля Надаля
 Финал Уимблдонского турнира 2011 в мужском одиночном разряде

Ссылки 
 Статистика матчей на сайте ATP 
 Статья о соперничестве на сайте ATP 
 Статья о соперничестве на сайте vesti.ru 

Одиночные матчи среди мужчин
Рафаэль Надаль